Urquiaga ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquín Urquiaga (1910–1965), spanischer Fußballtorhüter und -trainer
 Lorea Urquiaga (* 1989), deutsche Synchronschwimmerin
 Santiago Urquiaga (* 1958), spanischer Fußballspieler